Miejscowości w USA:
 Eaton Rapids – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton
Gminy w USA:
 Eaton Rapids (ang. Eaton Rapids Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton